Војнић може да се односи на:

 Војнић, насељено место и општина на Кордуну, Карловачка жупанија, Република Хрватска;
 Војнић Сињски, насеље града Триља у Далмацији, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;
 Војнић-Брег, насељено место у саставу општине Бедековчина, у Хрв. Загорју, Република Хрватска;

или

 Војниће, насеље града Новог Пазара, Рашки округ, Република Србија;
 Војнићи, насељено место у саставу општине Љубушки, у Херцеговини, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ;